Владимир Никитович Абрамов (1 августа 1920 года — 8 декабря 1994 года) — советский военачальник, генерал-полковник авиации (1972), .

Биография 
Родился в деревне Плеханово Богородяцкого уезда Тульской губернии (ныне в составе Киреевского района Тульской области). Из крестьян. Русский.

В августе 1937 года был призван в ряды РККА. В 1941 году окончил Сталинградское военно-авиационное училище лётчиков имени Сталинградского Краснознамённого пролетариата. В июне 1941 года зачислен в сформированный на базе училища 628-й истребительный авиационный полк ПВО, где командовал звеном, с июня 1942 года командовал истребительной эскадрильей. Участвовал в Великой Отечественной войне, выполняя боевые задачи по противовоздушной обороне Сталинграда, с лета 1942 — Краснодара, Новороссийска, Тихорецка. К осени 1942 года выполнил 188 боевых вылетов, провёл 4 воздушных боя, в которых сбил 1 самолёт лично и 1 в группе при защите Новороссийска. За эти достижения награждён орденом Красного Знамени.

В августе 1943 года в составе 10-го истребительного авиационного корпуса ПВО за 9 дней провёл 9 воздушных боёв в Донбассе, в которых сбил 3 немецких самолёта лично и 2 — в группе. С конца 1943 года до конца войны командовал эскадрильей в 182-м истребительном авиационном полку ПВО в составе того же корпуса на Западном, Южном и Юго-Западном фронтах ПВО. За годы войны вырос в званиях от младшего лейтенанта до капитана.

Всего за годы войны выполнил 349 боевых вылетов и провёл 26 воздушных боёв, в которых сбил 5 самолётов лично и 2 в группе..

После войны продолжил службу в истребительной авиации ПВО, с марта 1948 года — штурман и заместитель командира истребительного авиаполка, затем командовал полком. С ноября 1955 года — заместитель командира истребительной авиационной дивизии по лётной подготовке. С июня 1956 года — командир 155-й истребительной авиационной дивизией ПВО в Киевской армии ПВО. С апреля 1960 года командовал 11-й дивизией ПВО.

В 1961 году заочно окончил Военно-воздушную академию. С августа 1961 года командовал 28-м корпусом ПВО в 8-й отдельной армии ПВО. С апреля 1964 года — первый заместитель командующего 8-й отдельной армией ПВО (командующим армией в то время был трижды Герой Советского Союза А. И. Покрышкин).

С августа 1967 по октябрь 1968 года находился в Демократической Республике Вьетнам в должности старшего группы советских военных специалистов. Организовывал противовоздушную оборону Северного Вьетнама от авиации США в ходе Вьетнамской войны, а также обучение вьетнамских военнослужащих применению вооружения ПВО.

С октября 1968 года — командующий 14-й отдельной армии ПВО (штаб — в Новосибирске) и одновременно заместитель командующего войсками Сибирского военного округа по противовоздушной обороне. С января 1975 года по май 1987 года — заместитель Главнокомандующего Войск ПВО страны по военно-учебным заведениям — начальник вузов Войск ПВО страны.

В 1972 году присвоено звание «генерал-полковник авиации». 

С июня 1987 года — в отставке. Член КПСС с 1942 по 1991 год.

Жил в Москве. С 1970 года до конца жизни возглавлял Союз ветеранов войны во Вьетнаме. Скончался 8 декабря 1994 года. Похоронен на Троекуровском кладбище.

Награды 
 Два ордена Ленина 
 Орден Октябрьской Революции 
 Три ордена Красного Знамени (в том числе 10.02.1943 и 6.08.1943)
 Орден Отечественной войны 2-й степени (11.03.1985)
 Орден Трудового Красного Знамени
 Два ордена Красной Звезды 
 Медаль «За боевые заслуги» 
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «За оборону Сталинграда»
 Медаль «За оборону Кавказа»
 Медаль «Ветеран Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «30 лет Советской Армии и Флота»
 Юбилейная медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР»
 Медаль «За безупречную службу» I степени
 Государственная премия СССР
иностранные награды
 орден «За боевые заслуги» (Монгольская Народная Республика, 6.07.1971)
 Орден «9 сентября 1944 года» 2-й степени с мечами (Народная Республика Болгария, 22.01.1985))
 ордена «За боевой подвиг» 1-й и 2-й степеней (Вьетнам)
 Медаль «Военная доблесть» I класса (Румыния, 4.09.1980)
 Медаль «За укрепление братства по оружию» (Народная Республика Болгария, 6.05.1980)
 Медаль «1300 лет Болгарии» (Народная Республика Болгария, 29.03.1982)
 Медаль «Братство по оружию» (Польская Народная Республика, 12.10.1979)
 Медаль «30-я годовщина Революционных Вооружённых сил Кубы» (Куба, 24.11.1986)
 Медаль «50 лет Монгольской Народной Армии» (МНР, 15.03.1971)
 Медаль «50 лет Монгольской Народной Революции» (МНР, 16.12.1971)
 Медаль «60 лет Вооружённым силам МНР» (МНР, 29.12.1981)
 Медаль «За боевое содружество» I степени (Венгрия, 20.06.1980)
 Медаль «За укрепление дружбы по оружию» I степени (ЧССР, 20.03.1970)

Примечания

Литература 
 Биография на сайте «Элита Вооружённых Сил»
 Биография на сайте «Советские асы»
 Биография на сайте ветеранов 8-й отдельной армии ПВО
 Биография на сайте Межрегиональной общественной организации ветеранов войны во Вьетнаме

Командующие воздушными армиями СССР
Лётчики Великой Отечественной войны
Военнослужащие ПВО Великой Отечественной войны
Командиры звеньев в Великой Отечественной войне
Командиры эскадрилий в Великой Отечественной войне
Советские военспецы во Вьетнаме
Члены КПСС
Выпускники Военно-воздушной академии имени Ю. А. Гагарина
Командующие армиями ПВО
Похороненные на Троекуровском кладбище
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Выпускники Сталинградской военной авиационной школы пилотов